Welford ist der Familienname folgender Personen:

 Ross Welford (* unbekannt), englischer Kinderbuchautor
 Walter Welford (1868–1952), US-amerikanischer Politiker
 Walter Thompson Welford (1916–1990), britischer Optik-Experte

Welford ist der Name folgender Orte:

 Welford (Northamptonshire), Stadt in England
 Welford (Berkshire), Stadt in England
 Welford-on-Avon, Dorf in England

Welforf bedeutet außerdem:

 Welford Road Stadium, Stadion in der englischen Stadt Leicester

Siehe auch:
 Wellford